CDR pode se referir a:

Tecnologia 
CDR, modulação de fluxo de dados
CD-R, um CD gravável
.cdr, a extensão para os arquivos dos desenhos do CorelDRAW drawing file, e para o arquivos de dados Raw Audio-CD
CDR (veja CAR e CDR), as operações primitivas em listas ligadas em linguagens de programação tipo Lisp
Corporate data repository
Common Data Representation
Call Detail Record, registros de chamadas telefônicas
Combustível Derivado de Resíduos
Campo de distorção da realidade, termo criado por Bud Tribble da Apple Inc. para descrever o carisma do co-fundador da empresa Steve Jobs e seus efeitos sobre os consumidores dos produtos da empresa.

Organizações e grupos 
Center for Decision Research, um grupo de pesquisa da Universdade de Chicago
Center for Display Research, um grupo de pesquisa de Universidade de Ciências e Tecnologia de Hong Kong
Center for Design Research, um grupo de pesquisa da Stanford University
Comitês de Defesa da Revolução em Cuba
Consortium de Réalisation 
Convenţia Democrată Română

Outros
Códito IATA do Aeroporto Municipal de Chadron
COMBUSTÍVEL DERIVADO DE RESÍDUOS

Desambiguações de siglas